Grand Prix Kanady 1997 (oryg. Grand Prix Player's du Canada) – 35. Grand Prix Kanady, 29 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako siódma w sezonie 1997 po raz 19. na torze Circuit Gilles Villeneuve. W odbywającym się 15 czerwca 1997 roku wyścigu zwycięstwo odnióśł, startujący z pole position, Michael Schumacher

Pierwotnie wyścig miał liczyć 69 okrążeń, lecz został on zakończony na 54. okrążeniu po tym jak groźnie wyglądający wypadek miał francuski kierowca Olivier Panis, który w wyniku tego wypadku doznał poważnej kontuzji łamiąc obie nogi.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 

Kanada
1997
1997 w Ameryce Północnej
1997 w Kanadzie